Чед Эдвард Мендес (; род. 1 мая 1985) — американский боец смешанных единоборств, выступавший в полулёгкой весовой категории. Был трёхкратным претендентом на титул чемпиона UFC.

Борцовская карьера

Высшая школа 
Выступая за Hanford High School Мендес стал 8-м в штате Калифорния среди новичков в 2001 году. В 2002 году занял 5 место как юниор и в 2003 году 3 место в старшей возрастной группе. Отбирался на олимпиаду 2004 года в Афинах.

NCAA 
Мендес боролся и выступал за команду Калифорнийского политехнического университета. Он окончил свою карьеру с общим результатом 64-14.

Карьера в смешанных единоборствах

Ранние годы 
Сделав для себя некоторые выводы, Чед решил заниматься смешанными единоборствами в команде Team Alpha Male. Он выступал в Palace Fighting Championship, где шёл без поражений.

World Extreme Cagefighting 
Мендес начал карьеру в WEC с боя с Эриком Кохом 6 марта 2010 года на турнире WEC 47. Тот бой окончился победой Чеда Мендеса единогласным решением. 24 апреля 2010 Мендес на турнире WEC 48 встретился с Энтони Моррисоном, и задушил его гильотиной ещё в первом раунде.

18 августа 2010 года на WEC 50 Чед сразился с Кабом Свонсоном, выиграв поединок единогласным решением судей.

UFC 
Чед Мендес перешёл из WEC в UFC в 2011 году. В первом бою против Митихиро Омигава, Чед выиграл единогласным решением. Бой прошел 5 февраля 2011 года в городе Лас-Вегас. В титульном бою с Альдо за пояс чемпиона полулегкого дивизиона он проиграл нокаутом в первом раунде. После поражения Мендес набрал неплохую форму и долгое время занимал первую строчку в рейтинге полулегкого веса. Тем самым заслужив ещё один титульный бой против Жозе, но и там он проиграл единогласным решением. Два последних своих боя он проиграл нокаутом, Макгрегору во втором раунде на UFC 189 и Фрэнки Эдгару в первом раунде на TUF 22 Finale. На данный момент он занимает третью строчку в рейтинге полулегковесов.

В июле 2016 года был дисквалифицирован на 2 года из-за употребления стимулятора выработки гормона роста (GHRP-6), который нарушает антидопинговую политику USADA. Первый бой после возвращения провел 14 июля 2018 года против Майлса Джури и победил техническим нокаутом в первом раунде. 29 декабря 2018 года на UFC 232 уступил Александру Волкановски техническим нокаутом (удары) во втором раунде. После этого поражения принял решение завершить карьеру бойца.

Статистика 

|Поражение
|align=center|18-5
| Александр Волкановски
|Технический нокаут (удары)
|UFC 232
|
|align=center|2
|align=center|4:14
|Инглвуд, Калифорния, США
|Бой вечера.
|-
|Победа
|align=center|18-4
| Майлс Джури
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov
|
|align=center|1
|align=center|2:51
|Бойсе, Айдахо, США
|Выступление вечера.
|-
|Поражение
|align=center|17-4
| Фрэнки Эдгар
|Нокаут (удар)
|The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber Finale
|
|align=center|1
|align=center|2:28
|Лас-Вегас, Невада, США
|-
|Поражение
|align=center|17-3
| Конор Макгрегор
|Технический нокаут (удары)
|UFC 189
|
|align=center|2
|align=center|4:57
|Лас-Вегас, Невада, США
|Бой за временный титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Выступление вечера.
|-
|Победа
|align=center|17-2
| Рикардо Ламас
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas
|
|align=center|1
|align=center|2:45
|Фэрфакс, Виргиния, США
|Выступление вечера.
|-
|Поражение
|align=center|16-2
| Жозе Алду
|Единогласное решение
|UFC 179
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|Бой за титул чемпиона UFC в полулёгком весе.
|-
|Победа
|align=center|16-1
| Ник Ленц
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Johnson vs. Benavidez 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сакраменто, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
| Клей Гвида
|Технический нокаут (удары)
|UFC 164
|
|align=center|3
|align=center|0:30
|Милуоки, Висконсин, США
|Лучший нокаут вечера.
|-
|Победа
|align=center|14-1
| Даррен Элкинс
|Нокаут (удары)
|UFC on Fox: Henderson vs. Melendez
|
|align=center|1
|align=center|1:08
|Сан-Хосе, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
| Йаотзин Меза
|Нокаут (удары)
|UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson
|
|align=center|1
|align=center|1:55
|Голд-Кост, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| Коди Маккензи
|Технический нокаут (удары)
|UFC 148
|
|align=center|1
|align=center|0:31
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-1
| Жозе Алду
|Нокаут (колено)
|UFC 142
|
|align=center|1
|align=center|4:59
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|Бой за титул чемпиона UFC в полулёгком весе.
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Рани Яхья
|Единогласное решение
|UFC 133
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Филадельфия, Пенсильвания, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Митихиро Омигава
|Единогласное решение
|UFC 126
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Хавьер Васкес
|Единогласное решение
|WEC 52
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Каб Свонсон
|Единогласное решение
|WEC 50
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Энтони Моррисон
|Удушающий приём (гильотина)
|WEC 48
|
|align=center|1
|align=center|2:13
|Сакраменто, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Эрик Кох
|Единогласное решение
|WEC 47
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Колумбус, Огайо, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Майк Джой
|Единогласное решение
|TPF 1: Tachi Palace Fights 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лемур, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Стивен Силер
|Нокаут (удары)
|TPF: Best of Both Worlds
|
|align=center|1
|align=center|0:44
|Лемур, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Арт Арсиньега
|Единогласное решение
|PFC: Best of Both Worlds 2
|
|align=center|3
|align=center|3:00
|Лемур, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Леланд Гридли
|Технический нокаут (удары)
|PFC: Best of Both Worlds
|
|align=center|2
|align=center|1:58
|Лемур, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Джованни Энкарнасьон
|Удушающий приём (сзади)
|PFC 10: Explosive
|
|align=center|1
|align=center|2:06
|Лемур, Калифорния, США
|
|}

Бойцы смешанных единоборств США
Борцы США
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил